Název Rájov má více sídel:
 Rájov (Zlatá Koruna), část obce Zlatá Koruna v okrese Český Krumlov
 Rájov (Perštejn), část obce Perštejn v okrese Chomutov
 Rájov (Mnichov), část obce Mnichov v okrese Cheb
 Rájov (Pňovany), část obce Pňovany v okrese Plzeň-sever
 Rájov (Přimda), část města Přimda v okrese Tachov
 Rájov (panský dvůr), zaniklý hospodářský dvůr u Blovic v okrese Plzeň-jih